Юсуфели () — город и район провинции Артвин в Черноморском регионе Турции. Он расположен на берегу реки Чорох в 104 км к юго-западу от города Артвин, по дороге в Эрзурум.

В османский период город был известен как «Киским» или «Кеским».

Согласно доклада британского консула в Трапезунде Гиффорду Палгреву, в 1872 г., в Кескиме около 65 деревень, 1 572 семьи и 11 400 жителей, все магометане, в основном грузинской расы, с примесью лазской крови и чего-то от туркоманской.

Достопримечательности 
 Ишхани
 Пархали

См. также 
 ГЭС Юсуфели

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Турции
Артвин (ил)
Тао-Кларджети
Районы Артвина